Бошко «Пинки» Палковлевич (; 14 декабря 1920, Манджелос — 10 июня 1942, Мала-Ремета) — югославский студент, участник Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 14 декабря 1920 в деревне Манджелос близ Сремске-Митровице. Окончил профессиональное техническое училище Нови-Сада. В молодости вступил в Союз коммунистической молодёжи Югославии, в 1940 году возглавил её отделение в училище. Был инициатором акции протеста учеников против насилия и телесных наказаний со стороны преподавателей. Позднее был арестован, хотя даже из тюрьмы умудрился отдать указание о забастовке на текстильном заводе. Провёл в тюрьме два месяца и вскоре был отпущен из-за отсутствия доказательств.

Бошко вступил добровольцем в югославскую армию в апреле 1941 года, следуя призыву Коммунистической партии Югославии, однако попал в плен. Во время перехода в лагерь и остановки в Руме он сбежал, захватив с собой самодельную бомбу во время разгрузки боеприпасов, а с импровизированного аэродрома в селе Велики-Радинцы успел украсть винтовку и отправился в партизанский лагерь на горе Фрушке. В рядах партизан он получил прозвище «Пинки» (), став одним из известнейших диверсантов НОАЮ.

Пинки был одним из организаторов побега 32 заключённых из тюрьмы в Сремске-Митровице. Именно он выводил всех заключённых на Фрушку гору из подземного канала. Четверо из них остались на горе, остальные отправились в Сербию: Бошко их сопровождал до Богатича, где их приняли партизаны Мачванского отряда.

Первый свой поезд Палковлевич взорвал недалеко от Срема, используя самодельную бомбу. В тот же день он произвёл и подрыв моста через реку Босут, воспользовавшись нерасторопностью стражи. Дело происходило так: Пинки, несмотря на наличие охраны моста, решил попытаться подорвать стратегически важный объект. Для этого он переоделся в форму солдата хорватского домобранства, подошёл к охраннику и попросил у него дать закурить. Тот, завидев незнакомого солдата, пригласил его в казармы. Пинки, зайдя туда, сразу же застрелил охранника, а затем прикончил и второго, который выскочил из соседних бараков. Спустя десять минут он установил бомбу и подорвал мост.

Бошко стал первым партизанским курьером из Срема, который доложил Верховному штабу НОАЮ о начале партизанских действий в Воеводине после наступления немцев на Бихач. С декабря 1941 по январь 1942 Пинки вёл разведку местности и отслеживал движение неприятельских войск. Несколько раз он попадался чётникам, но успевал избавиться от их преследования и выполнить все свои задания. Благодаря его стараниям Верховное командование партизанских войск установило связь с партизанами Срема.

10 июня 1942 Пинки, возвращаясь после очередной операции по подрыву моста на дороге Рума — Велики-Радинцы, задержался в деревне Мала-Ремета. Утром в деревню ворвались немцы, и люди в панике стали разбегаться. Бошко открыл огонь по немецким солдатам, пытаясь задержать их и дать мирным жителям сбежать в лес, чтобы укрыться. При попытке прорваться в тот же лес он был сражён насмерть пулемётной очередью.

Посмертно Бошко Палковлевич был награждён званием Народного героя Югославии 25 октября 1943. После войны его перезахоронили на памятном кладбище в Сремске-Митровице вместе с соотечественниками, которые также стали Народными героями — Янко Чмеликом, Пайо Баичем и Велько Пауновичем. В память этого югославского партизана были названы две школы в Нови-Саде и Старе-Пазове, а также спортивный комплекс в Земуне.

Литература 
 Јован Поповић. Бошко Палковљевић Пинки. „Ново поколење“, Београд 1947. година.
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Ссылки 
 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад 
 Хала „Пинки“ Земун  
 Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“ Стара Пазова  

Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии